Ирландската висша лига (), е дивизията от най-високо ниво в ирландския футбол. Нейното официално име е Еъртрисити Лийг ъф Айрлънд (Airtricity League of Ireland), което носи заради спонсора си, електрическата компания Еъртрисити.

През 1985 г. се решава Ирландската лига да се раздели на две – Ирландска Висша лига и Ирландска Първа дивизия. През 2009 г. Ирландската футболна асосиация отказва предложенията на някои отбори лигата да бъде премахната.

Сезонът започва в началото на март и свърша в края на октомври. Разделя се на две части и всеки отбор играе с всеки и през двете части.

Лигата съдържа 10 отбора. Всяка година последният в лигата играе бараж за оставане с първия от по-долната дивизия, а първият се класира за втория клалификационен кръг на Шампионската лига. Вторият се класира за втория клалификационен кръг на Лига Европа, а третият за първия клалификационен кръг.

Отбори 2011 
  Бохемианс
  Брей Уондърърс
  Голуей Юнайтед
  Дери Сити
  Дрохеда Юнайтед
  Дъндолк
  ФК Слиго Роувърс
  ФК Сейнт Патрикс Атлетик
  УКД
  Шамрок Роувърс

Отборът с * се е изкачил от по-долната дивизия

Шампиони 
 1921 – 22 до 1984 – 85: Ирландска лига
 1985 – 86 до настояще: Ирландска висша лига

Шампиони по клубове 
Следните 19 отбора са печелили най-горната дивизия в ирландския футбол, наричаща се Ирландска лига от сезон 1921 – 22 до 1984 – 85 и Ирландска Висша лига от сезон 1985 – 86 насам:

 През 1940 – 48 години е носил името „Корк Юнайтед“. Прекратява съществоването си през 1957 г.

Коефициенти на УЕФА 
 7 август 2015 година
 …
 40  Първа македонска футболна лига
 41  Ирландска висша лига
 42  Латвийска висша лига
 43  Национална дивизия на Люксембург
 …

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Сайт за Ирландската Висша лига
 Сайт на Лигата на Ирландия

Турнири по футбол
Футбол в Република Ирландия